Die Abkürzung OXC steht für:

 das Antiepileptikum Oxcarbazepin
 Optischer Kreuzverteiler

OXC